

Heinersdorf an der Tafelfichte, oggi Jindřichovice pod Smrkem – comune nella regione di Liberec

Heinersdorf – quartiere della città di Berlino
 Heinersdorf – frazione della città di Schwedt/Oder (Brandeburgo)
 Heinersdorf – frazione del comune di Großbeeren (Brandeburgo)
 Heinersdorf – frazione del comune di Steinhöfel (Brandeburgo)